«Между двумя ливнями» (, альтернативные названия — A Rainy Day / Charlie and the Umbrella / Between Shaves / In Wrong Thunder and Lightning / The Flirts) — короткометражный немой фильм с участием Чарли Чаплина. Премьера состоялась 28 февраля 1914 года.

Сюжет 
Два ухажёра стремятся помочь женщине перейти через поток, разлившийся по улице после недавнего ливня. Пока они ищут доски, женщине помогает полицейский. После этого один из ухажёров пытается отобрать у неё зонт, который он дал ей, а перед этим украл у полицейского. Другой поклонник вступает с ним в схватку.

В ролях 
 Чарли Чаплин — ухажёр
 Форд Стерлинг — соперник ухажёра
 Честер Конклин — полицейский
 Эмма Белл Клифтон — женщина

Ссылки 
 
  
 Фильм в интернет-архиве
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1914 года
Немые фильмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы Генри Лермана
Фильмы на английском языке